Amerikai Egyesült Államok
 Westwood Village (Kalifornia)
 Westwood Village (Louisiana)
 Westwood Village (Oregon)
 Westwood Village (Pennsylvania)
 Westwood Village (Texas)
 Westwood Village (Utah)
 Westwood Village (Wisconsin)